06
Csaladfaja